Charles Thornton est un nom pouvant désigner:

 (1764-1854), officier militaire britannique
 (1841-1842), enfant américain avec une épitaphe de Charles Dickens
Charles Jonas Thornton (1850-1932), homme politique canadien en Ontario
 (1850-1929), joueur anglais de cricket
 (1913-1981), homme d'affaires américain
 (c. 1935-1979), journaliste de guerre américain

Voir aussi

Thornton, Charles